Тавернье () — французская фамилия:
 Тавернье, Александра (род. 1993) — французская метательница молота.
 Тавернье, Бертран (1941—2021) — французский режиссёр.
 Тавернье, Жан-Батист (1605—1689) — французский путешественник XVII века.
 Тавернье, Мельхиор (1594—1665) — французский гравёр и книготорговец.
 Тавернье, Нильс (род. 1965) — французский режиссёр и актёр, сын Бертрана Тавернье.